VSR est un sigle qui signifie :
 Véhicule de secours routier, véhicule utilisé par les sapeurs-pompiers
 Vérification de service régulier, est un terme du droit des marchés publics
 Vérification de service régulier est également un terme utilisé en informatique
 Véhicule de surveillance réseau, pour le gaz de ville, utilisé par GDF
 Vérification du service réseau, est un terme utilisé dans les Télécommunications
 Vue sur rue